Seznam zemí podle státního dluhu ukazuje u jednotlivých zemí, kolik procent ročního HDP činí jejich státní dluh v zahraniční měně a vedle toho i hodnocení těchto států ratingovou agenturou Standard & Poor's (údaje se převážně vztahují k roku 2012).

Státní dluh () je úhrnem všech dluhů centrální vlády a všech dalších veřejných orgánů státu, minus dluhy denominované v domácí měně. V tabulce jsou v jednom sloupci hodnoty podle údajů CIA World Factbook, v dalším sloupci jsou údaje, jak je uvádí Mezinárodní měnový fond. Státní dluh je těžké objektivně měřit, protože údaje vycházejí z informací samotných států. Nezaměňovat se zahraničním dluhem.

Třetí informační sloupec tabulky uvádí rating (hodnocení) zemí agenturou Standard & Poor's (S&P). Rating je odhad této soukromé firmy, zda hodnocená země splatí své závazky včas, nebo z druhé strany, jaké je riziko, že svým závazkům nedostojí. Bere v úvahu jak výši státního dluhu, tak celou řadu dalších ekonomických faktorů. Pro trhy je významným doporučením, má vliv na rizikový příplatek (). Dluhopisy s ratingem od AAA po BBB− hodnotí S&P jako dluhopisy „investičního stupně“, ty od BB+ níže jsou „spekulativního stupně“, říká se jim harampádí (). Přehled zde.

Tento seznam umožňuje prozkoumat vztah mezi relativní výší veřejných dluhů a hodnocením ekonomické situace země z hlediska investorů. Ne vždy znamená vysoký dluh ekonomické problémy (viz Japonsko, Německo, USA).

Seznam zemí

Reference 
Údaje i reference převzaty z článků List of countries by public debt a List of countries by credit rating na anglické Wikipedii.

Související články 

 Seznam států podle ratingu
 Seznam států Evropy podle státního dluhu v procentech z HDP
 Státní dluh Česka
 Státní dluh Spojených států amerických

Seznamy států světa
Ekonomické ukazatele
Státní dluhy